Osoby o tym nazwisku:
 Jan Gruszczyński – polski działacz komunistyczny
 Jan Gruszczyński – polski działacz komunistyczny
 Jędrzej Gruszczyński – polski siatkarz
 Marek Gruszczyński – polski ekonomista, ekonometryk
 Piotr Gruszczyński – polski działacz komunistyczny
 Piotr Gruszczyński – polski polityk
 Piotr Gruszczyński – polski dramaturg i eseista
 Stanisław Gruszczyński – polski śpiewak
 Włodzimierz Gruszczyński – polski architekt
 Włodzimierz Gruszczyński – polski filolog